Football Club es una OTT encargada de retransmitir las categorías más modestas del fútbol español. Tiene un sistema llamado Canal Club en el que aparece tal como indica su nombre el canal de los clubes que tengan un contrato con Football Club, al igual que hace Footters, su empresa matriz.

Derechos Deportivos 
 Segunda Federación (Solo equipos que han llegado a un acuerdo con la plataforma)
 Tercera Federación

Referencias